Jim Vorwald was een nachtprogramma op de Nederlandse radiozender 3FM. Het programma werd namens de NTR uitgezonden op maandagnacht van 2:00 tot 4:00 uur. Het werd gepresenteerd door Jim Vorwald, aan wie het programma zijn naam ontleent. Vanaf september 2012 werd het programma op dinsdagnacht van 1:00 tot 4:00 uur uitgezonden. Op 23 maart 2014 presenteerde Jim zijn laatste uitzending. Dit vanwege het feit dat er geen plaats was in de dagprogrammering.

Radioprogramma van 3FM
Muziekprogramma op radio
Programma van de NTR